Tūysarkān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tūyserkān (kommunhuvudort i Iran), Hamadan, 
 Rūdkhāneh-ye Qolqol Rūd, vattendrag, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar